Урал может означать:

Физическая география 
 Урал — географический регион.
 Уральские горы, Урал — горная система, по восточному подножью которой проходит граница между Европой и Азией.
 Полярный Урал
 Приполярный Урал
 Северный Урал
 Средний Урал
 Южный Урал
 Урал — река.
 Урал — гора в Республике Коми.
 Урал — гора в Кабардино-Балкарии.

Социально-экономическая география 
 Уральский экономический район — один из 12 экономических районов Российской Федерации.
 Уральский федеральный округ — один из 8 федеральных округов Российской Федерации.
 «Урал» — автомобильная дорога М5 Москва — Самара — Челябинск.

Населённые пункты 
Башкортостан
 Урал — упразднённый в 1973 году посёлок Аургазинского района.
 Урал — деревня в Баймакском районе.
 Урал — деревня в Буздякском районе.
 Урал — упразднённая деревня в Буздякском районе
 Урал — деревня в Гафурийском районе.
 Урал — деревня в Кармаскалинском районе.
 Урал — упразднённый посёлок Шушнурского сельсовета Краснокамского района
 Урал — деревня в Кушнаренковском районе.
 Урал — упразднённая деревня Чураевского сельсовета Мишкинского района
 Урал — упразднённая деревня Тюменяковского сельсовета Туймазинского района
 Урал — деревня в Учалинском районе.
 Урал — деревня в Янаульском районе.

Красноярский край
 Урал — посёлок в Рыбинском районе.

Курганская область
 Урал — деревня в Варгашинском районе.

Оренбургская область
 Урал — посёлок в Кувандыкском районе.

Татарстан
 Урал — посёлок в Заинском районе.
 Урал — посёлок в Ютазинском районе.

Челябинская область
 Урал — посёлок в Кизильском районе.

Имя 
 Урал Тансыкбаевич Тансыкбаев
 Урал Камилович Рашитов

Вооружение и военная техника 
 «Урал» или Т-72 — основной танк производства СССР и России.
 МСВ-1 «Урал» — малокалиберная стандартная винтовка производства Ижевского машиностроительного завода.
 МСВ-2 «Урал-2» — малокалиберная стандартная винтовка производства Ижевского машиностроительного завода.
 «Урал-5-1» — малокалиберная произвольная винтовка производства Ижевского машиностроительного завода.
 «Урал-6-2» — малокалиберная стандартная винтовка производства Ижевского машиностроительного завода.

Промышленность 
 «Урал» — автомобильный завод в Миассе (и одноимённая марка грузовых автомобилей).
 «Урал» — крупнейший в Восточной Европе военно-промышленный завод по выпуску пороха и взрывчатки.
 «Урал» — советская фирма, специализирующаяся на производстве гитар, бас-гитар и гитарных принадлежностей.

Корабли и суда 
 «Урал» — транспорт Каспийской флотилии России, 1788—1797—? годы.
 «Урал» — транспорт Балтийского флота России, 1816—1824 годы.
 «Урал» — транспорт Каспийской флотилии России, 1834—1844 годы.
 «Урал» — колёсный пароход Каспийской флотилии Российской империи 1852 года постройки.
 «Урал» — пароход Уфимского речного пароходства.
 «Урал» — вспомогательный крейсер Второй Тихоокеанской эскадры Российского Императорского Флота.
 «Урал» — колёсный теплоход, один из самых первых теплоходов в мире, 800 номинальных сил. Построен в 1911, сгорел в 1916 г.
 «Урал» — буксир, построен в 1897 году, 26.07.1942 мобилизован и зачислен в состав Азовской флотилии как канонерская лодка. При отходе войск Красной армии взорван экипажем 21.08.1942.
 «Урал» — минный заградитель Балтийского флота СССР (1940 — конец 1950-х. До 1940 года грузопассажирский теплоход «Феликс Дзержинский»).
 «Урал» — транспорт советского флота. Бывший «Ostego». 1944—1952. В 1945 году — плавучая база торпедных катеров (Тихоокеанский флот СССР). С 1952 года «Долинск».
 «Урал» — первоначальное название атомного ледокола «50 лет Победы».
 Пограничный сторожевик «Урал» служит в современной России.
 БРЗК ССВ-33 или «Урал» — большой разведывательный корабль российского ВМФ.
 «Урал» — российский атомный ледокол класса ЛК-60Я. Постройка начата в 2016 году.

Техника и технология 
 «Урал» — марка грузовых автомобилей, выпускаемых на автомобильном заводе в Миассе.
 «Урал» — тяжёлый мотоцикл с двухцилиндровым четырёхтактным двигателем.
 «Урал» — велосипед.
 «Урал-6» (также 71-606, КТМ-6) — опытная модель российского трамвайного вагона Усть-Катавского трамвайного завода.
 «Урал» — семейство советских цифровых ЭВМ общего назначения.
 Урал 8/64 К — клон компьютера семейства ZX Spectrum.
 «Урал» — совместный проект России и ЕКА по созданию космических средств выведения большой грузоподъёмности.
 «Урал» — фирменный пассажирский поезд Екатеринбург—Москва.
 «Урал» — бензопила советского производства.
 «Урал» — стиральная машина активаторного типа, производилась в СССР.
 «Урал» — модельный ряд электро- и бас-гитар советского производства.
 «Урал» — серия автомобильных и стационарных радиоприёмников и магнитол производства Сарапульского радиозавода.
 «Урал» — радиола советского производства (Бердский радиозавод).
 «Урал» — пылесос, изготавливался в СССР.
 «Урал-2» — средняя программируемая машина 1960-х годов.

Культура 

 «Урал» — галерея народного искусства в городе Уфе
 «Урал» — телерадиокомпания, филиал ВГТРК в Екатеринбурге и Свердловской области — ГТРК Урал.
 «Урал» — башкирская народная песня узун-кюй

СМИ 
 «Урал» — газета основанная в Екатеринбурге в 1897 году.
 «Урал» — общественно-политическая газета на татарском языке, издавалась в 1907 году в Оренбурге.
 «Урал» — общественно-политическая газета газета, издаваемая в Белорецке
 «Урал» — екатеринбургский литературно-художественный и публицистический журнал.

Кинотеатры 
 «Урал» — кинотеатр в Екатеринбурге.
 «Урал» — снесённый кинотеатр в Москве.
 «Урал» — снесённый кинотеатр в Уфе
 «Урал» — снесённый кинотеатр в Уфе (Липовка)
 «Урал» — кинотеатр в Учалах
 «Урал» («Киномакс-Урал») — 6-зальный мультиплекс в центре Челябинска, на 2 этаже ТРЦ «Урал».

Спорт

Клубы 
 «Урал» — российский футбольный клуб, город Екатеринбург.
 «Урал-2» — фарм-клуб «Урала», город Екатеринбург.
 «Урал» — российский волейбольный клуб, город Уфа.
 «Урал» — российский баскетбольный клуб, город Екатеринбург.
 «Урал-Грейт» — российский баскетбольный клуб, город Пермь.
 «Урал» («El URAL C.F.») — испанский футбольный клуб, г. Ла-Корунья, Испания.
 «Урал-100» — клуб любителей бега.

Комплексы 

 «Урал» — футбольный манеж клуба «Урал», город Екатеринбург.
 «Урал» — спортивный комплекс в городе Уфе

Прочее 

 «Урал» — Башкирский народный центр, общественная организация
 Урал — сорт двукисточника тростникового

См. также 
 
 
 
 

 
 Средний Урал

Примечания